CPEC ist Abkürzung von:
China-Pakistan Economic Corridor 
Circular polymerase extension cloning
Abkürzung